

Astronomia
21301 Zanin – asteroide della fascia principale

Persone
 Zanin – cognome italiano
Alessandro Zanin – calciatore italiano
Artëm Zanin – schermidore russo
Bruno Zanin – attore e scrittore italiano
Diego Zanin – calciatore e allenatore di calcio italiano
Giorgio Zanin – politico italiano
Gloria Zanin – modella, conduttrice televisiva e attrice italiana
Gustavo Zanin – organaro italiano
Francesco Zanin – pittore italiano
Mario Zanin – ciclista su strada italiano

Pagine correlate
Zanini